

Patronyme 

 George Henry Boughton (1834-1905), peintre paysagiste et de genre américain, d'origine britannique ;
 Rutland Boughton (1878-1960) compositeur britannique.

Toponyme 

 Boughton, quartier de Chester, en Angleterre.